«Never Forget You» — поп/R&B песня, написанная американской певицей Мэрайей Кэри и Кеннетом Эдмондсом для третьего студийного альбома «Music Box» 1993 года; продюсерами стали сама певица, Бэйбифейс и Daryl Simmons. Песня была издана в качестве третьего сингла с альбома «Music Box» в феврале 1994 года. Сингл был выпущен в формате Double A-side, который содержал две песни: кавер-версию британской рок-группы Badfinger «Without You» и «Never Forget You». Для сингла не был снят музыкальный видеоклип, что было впервые за всю творческую карьеру певицы. Мэрайя никогда не пела эту песню на концертах.

Положение в чартах 
Во время выпуска сингла правила журнала Billboard позволяли «Двухсторонним хитам» входить в одноимённый чарт под одним названием. Одна из песен сингла, сумевшая подняться за счет продаж и ротаций на радио, автоматически поднимала рейтинг второй. На американском музыкальном рынке, включая чарт Billboard Hot 100, песня «Without You» пользовалась большей популярностью и была помечена как A-side. Сингл достиг третьего места в чарте Hot 100 и продержался среди лучших сорока песен двадцать одну неделю.

Песня «Never Forget You» пользовалась успехом в R&B чартах и была помечена как A-side. Песне удалось войти в десятку лучших композиций чарта Hot R&B/Hip-Hop Songs только за счет продаж; сингл получил золотую сертификацию от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний.

Ремиксы и другие версии 
R&B ремикс от Jermaine Dupri вошёл в треклист макси-сингла «Never Forget You», так же как радио и расширенная версии песни, инструментальная версия была изменена на новую, где был добавлен R&B синтезированный бит. Инструментальная версия песни впервые прозвучала в эпизоде MTV Cribs, в котором певица показывала свою спальню.

Песня была исполнена японской R&B певицей Double, и позже появилась в альбоме лучших хитов «10 Years Best: We R&B».

Список композиций 
CD макси-сингл для США
 «Never Forget You» (Radio Edit) — 3:38
 «Never Forget You» (Extended) — 5:19
 «Never Forget You» (Album Version) — 3:48
 «Never Forget You» (Instrumental) — 3:35
 «Without You» (Album Version) — 3:33

Позиции в чартах

Высшие места

Позиции в конце года

Продажи и сертификации

Примечания 

Синглы 1994 года
Песни Мэрайи Кэри
Поп-баллады
Ритм-энд-блюз-баллады